Václav Pech mladší (přezdívka Ášín) (* 3. prosince 1976 v Plzni) je český rallyový závodník. Jedná se o osminásobného mistra České republiky v rallye, trojnásobného mistra republiky ve sprintrally, dvojnásobného mistra Slovenska v rallye a druhého vicemistra Evropy z roku 2003. Je synem automobilového závodníka Václava Pecha staršího.

Životopis 
Narodil se 3. prosince 1976 v Plzni. Vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou. Momentálně pracuje ve vedení firmy PEMEX-ivp, ale působí v ní i jako řadový dělník. Firma se zabývá povrchovými úpravami kovů. Je svobodný. Mezi jeho záliby patří posilování a jízda na horském kole.

Závodní kariéra 

Začínal v disciplíně Rallycross. V automobilových soutěžích poprvé startoval na Rally Agropa Pačejov 1997, kde dojel na 5. místě ve skupině. Poprvé vyhrál velkou soutěž Rallye Český Krumlov 2002. Jeho první vítězství je ze sprintrally Rally Šou Blovice 2002 z téhož roku. Začínal za volantem vozu Subaru Impreza WRX, po třech letech ho vyměnil za vůz Toyota Corolla WRC. Od roku 2002 závodil s vozem Ford Focus RS WRC s částečnou tovární podporou. Do sezony Mezinárodní mistrovství České republiky v rallye 2010 soutěžil s vozem Mitsubishi Lancer EVO IX v kategorii produkčních vozů. V sezoně 2011 startuje se specifikací EVO IX R4. Tento vůz ovšem nebyl spolehlivý. Pech byl po deseti letech poprvé horší než druhý, vybojoval celkové třetí místo. Proto se od sezony 2012 objevuje za volantem vozu Mini John Cooper Works S2000 1,6 turbo.

Výsledky

Výsledky Mistrovství ČR v rally

Výsledky Mistrovství ČR ve Sprintrally/Pohár 2+

Externí odkazy 
 
 Statistiky
 Oficiální stránky

Narození v roce 1976
Čeští rallyoví jezdci
Piloti MČR v rallye
Žijící lidé
Muži
Mistři České republiky v rallye